Чемпіонат Італії з футболу 1909–1910 — тринадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 9 команд. Матчі проходили з 7 листопада 1909 по 24 квітня 1910. Переможцем турніру вперше став Інтернаціонале.

Підсумкова таблиця

Результати

Плей-оф 

|}

Література 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1910
Італія
Італія